«Кры́лья Сове́тов» — спортивное общество в СССР, которое объединяло спортивные клубы, принадлежавшие предприятиям авиационной промышленности. Сегодня название «Крылья Советов» может означать:

Спорт 
 СДЮШОР «Крылья Советов» — название Академии футбола имени Юрия Коноплёва в 2005—2007 годах.

Футбольные клубы 
 «Крылья Советов» Самара
 «Крылья Советов-2»
 «Крылья Советов» (пляжн.)
 «Крылья Советов» (женск.)
 «Крылья Советов» Москва
 «Крылья Советов-3»
 «Крылья Советов» Горький (бывший футбольный клуб)
 «Крылья Советов» Уфа / Черниковск (бывший футбольный клуб)
 «Академия» Тольятти (в 2006—2007 годах — «Крылья Советов-СОК»)
 «Завод им. Ворошилова» Воронеж (бывший футбольный клуб, в 1938—1941 годах — «Крылья Советов» Воронеж)
 «Звезда» Пермь (в 1932—1951 годах — «Крылья Советов» Молотов)
 «Мордовочка» Саранск (в 1990—1992 годах — «Крылья Советов»)
 «Ока» Ступино (в 1932—1946 годах — «Крылья Советов»)
 «Рыбинск» (в 1937—1963 годах — «Крылья Советов»)
 «Сатурн» Раменское (в 1951—1957 годах — «Крылья Советов»)
 «Сибирь» Новосибирск (в 1938—1956 годах — «Крылья Советов»)
 «Смена» Комсомольск-на-Амуре (в 1940—1946 годах — «Крылья Советов»)
 «Спартак» Тбилиси (в 1946—1947 годах — «Крылья Советов»)
 «Факел» Воронеж (в 1947—1958 — «Крылья Советов»)

Хоккейные клубы 
 «Крылья Советов» Москва
 «Крылья Советов» Ростов-на-Дону
 «Кристалл» Саратов (в 1955—1958 — «Крылья Советов»)

Клубы по хоккею с мячом 
 «Стрела» Жуковский (ранее — «Крылья Советов»)

Спорткомплексы и стадионы 
 ДС «Крылья Советов» — ледовый дворец спорта, построенный в 1980 году в Москве.
 Стадион «Крылья Советов» — футбольный стадион в составе спорткомплекса, построенный в 1957 году заводом «Салют», расположенный в Восточном административном округе Москвы на проспекте Будённого.
 УСК «Крылья Советов» — универсальный спортивный комплекс, построенный в 1934 году в Москве.
 «Крылья Советов» — прежнее название ранее существовавшего стадиона «Буревестник» в Самаре.

Прочее 
 «Крылья Советов» — парк в Казани.
 «Крылья Советов» — станция метро в Самаре.
 АНТ-9 «Крылья Советов» — советский пассажирский самолёт.

См. также

Примечания